Résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2013 de l'Open d'Australie.

Primes et points

Faits marquants 

 Les frères Bryan participent à leur  de l'Open d'Australie et remportent leur  en 10 ans.

Parcours

Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternates (repêchés)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Double messieurs de l'Open d'Australie
Tennis en Australie en 2013
Open Australie Double messieurs
Tennis en janvier 2013